Renan Pereira da Silva - desportista brasileiro
 Renan Teixeira - desportista brasileiro, também conhecido como "Renan Silva"
Ou ainda:
 Renan da Silva - desportista brasileiro

Desambiguações de antropônimos